Lares —  divindades romanas
 Lares (Porto Rico) —  município de Porto Rico
 Lares (distrito) — distrito do Peru

Ver também
 LAR
 Templo dos Lares Permarinos — templo romano
 Lar  —  domicílio familiar

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia